Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1979 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 27 juni tot en met 7 juli 1979.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Kerry Reid en Wendy Turnbull hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Reid speelde samen met Anne Smith – zij bereikten de derde ronde. Turnbull en de Nederlandse Betty Stöve vormden het tweede reekshoofd, en bereikten de finale.

Het als eerste geplaatste duo Billie Jean King en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Betty Stöve en Wendy Turnbull in drie sets. Het was hun elfde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse King had daar­naast 105 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de destijds Tsjecho-Slowaakse Navrátilová 29.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Betty Stöve – zie boven.
 Elly Vessies en de Roemeense Mariana Simionescu kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1979